«Безумный врач» — кинофильм 1920 года по одноимённому роману Альфонса Богумила Станси. Премьера фильма состоялась 13 февраля 1920 года.

Режиссёры Майер, Й. Ровенский и Д. Желенский ставили схемы полуфантастических детективов «Таинственная история» (1919), «Стёршееся письмо» (1920) и «Безумный врач» (1920).

Фильм сохранился до наших дней.

Сюжет 
Молодой офицер теряет деньги и письмо. Письмо находит молодой безработный человек. Он идёт к врачу, который проводит опыты по вивисекции. Молодой человек вскоре понимает, что сам стал объектом опытов. Труп последнего пациента безумного врача в одежде молодого человека найден на железной дороге. Полиция поручает расследование этого дела инспектору Гордону, который разоблачает сумасшедшего доктора и спасает молодого человека.

В ролях 
 Карл Зеленски — доктор Джон Смит
 Ярослав Харт — Гарри Гордон
 Лора Зеленски — Мод Симпсонова
 Драго Зеленски — Фред Осборн
 Алоис Скрдлик — глава полиции
 Войтек Загорик — полицейский
 Карл Адамек — хозяин
 Анна Сваркова — жена доктора
 Антонин Зуна — полицейский секретарь
 Рудольф Мейкал — жертва
 Франтишек Спейсик — диспетчер поезда
 Ян Зеленка — наблюдатель

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы 1920 года
Фильмы ужасов 1920 года
Экранизации литературных произведений
Фильмы ужасов Чехословакии
Фильмы о безумных учёных
Фильмы Чехословакии 1920 года
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые фильмы ужасов
Чёрно-белые фильмы Чехословакии
Немые фильмы ужасов
Немые фильмы Чехословакии
Фильмы о врачах
Детективные фильмы Чехословакии